Чемпіонат України з гандболу серед жінок 2001/2002 — одинадцятий чемпіонат України

Вища Ліга "А"

Примітки 

2001—2002